Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2018/19 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2018/19 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2018 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 12 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten alle je zwei zusätzliche Jugendspieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während MSA Zugzwang 82 mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei der OSG Baden-Baden, dem SC Viernheim, Werder Bremen, den SF Berlin, dem SV Mülheim-Nord und dem SV Hofheim je 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 231 Spieler zum Einsatz, von denen 10 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler waren Ihor Kowalenko (SC Viernheim), Richárd Rapport (OSG Baden-Baden) und Mads Andersen (SG Solingen) mit je 10,5 Punkten, wobei Kowalenko 12 Partien spielte, Rapport 13 und Andersen 14. Mit Michał Krasenkow (SF Deizisau), Chanda Sandipan, Kevin Schröder (beide SG Solingen), Rustam Kasimjanov (OSG Baden-Baden), Sarah Hoolt (Hamburger SK) und Elisabeth Pähtz (USV TU Dresden) erreichten sechs Spieler 100 %, von diesen spielte Krasenkow vier Partien, Sandipan zwei und die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2018; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MNC = Monaco, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, VEN = Venezuela, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

OSG Baden-Baden

SV 1930 Hockenheim

Schachgesellschaft Solingen

SF Deizisau

SC Viernheim

Werder Bremen

USV TU Dresden

Hamburger SK

Schachfreunde Berlin

BCA Augsburg

SV Mülheim-Nord

SG Turm Kiel

Düsseldorfer SK 1914/25

SV 1920 Hofheim

MSA Zugzwang 82

DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 DJK Aufwärts St. Josef Aachen zog seine Mannschaft vor der Saison zurück

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2018/19 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2018
Schach 2019